Клара Коукалова (; в период замужества — Закопалова (); родилась 24 февраля 1982 года в Праге, Чехословакия) — чешская теннисистка; победительница семи турниров WTA (три — в одиночном разряде); обладательница Кубка Федерации (2014) в составе национальной сборной Чехии.

Общая информация 
Отца чешки зовут Иржи Коукал (таксист), мать — Яна Коукалова (бармен на гольф-курорте).

Клара предпочитает действовать за задней линией. Любимое покрытие — грунт. Любимый удар — бекхенд. Среди теннисных кумиров выделяет Мартину Хингис.

С 6 июня 2006 года по март 2014 года была замужем за чешским футболистом Яном Закопалом (род. 1977), имевшим опыт выступления за молодёжную сборную Чехии, а также игравшим за целый ряд чешских клубов высшего дивизиона.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (15)

Победы (3)

Поражения (12)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (12)

Победы (7)

Поражения (5)

Финалы турниров WTA в парном разряде (10)

Победы (4)

Поражения (6)

Финалы командных турниров (1)

Победы (1)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

 Интервью сайту WTA 

Теннисисты Чехии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Обладатели Кубка Федерации по теннису